Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, meglio conosciuti come i fratelli Baudelaire, spesso chiamati anche orfani Baudelaire, sono i protagonisti della serie di libri Una serie di sfortunati eventi di Lemony Snicket, di un film e dell'omonima serie televisiva statunitense del 2017, prodotta e distribuita da Netflix. Nel film sono interpretati rispettivamente da Emily Browning, Liam Aiken e Kara Hoffman/Shelby Hoffman, mentre nella serie televisiva da Malina Weissman, Louis Hynes e Presley Smith.

Durante la loro giovinezza, vengono perseguitati dal loro malvagio tutore, il conte Olaf, disposto a tutto pur di mettere le mani sulla loro eredità. I fratelli Baudelaire dovranno cercare in tutti i modi di sfuggire alle grinfie di Olaf e al tempo stesso scoprire di più sulla misteriosa morte dei loro genitori, Bertrand e Beatrice Baudelaire, rimasti uccisi nell'incendio che ha distrutto la loro casa e tutti i loro averi. Dopo il Conte Olaf, da cui riescono a scappare, verranno affidati a una lunga lista di tutori, tutti poi periti per mano del perfido conte. Tutti i loro tutori e i loro genitori, così come loro stessi dopo la fine della storia, facevano parte di un'associazione di volontari, i V.F., incaricati di spegnere gli incendi, ma alcuni di loro, capitanati da Olaf, decisero di iniziare ad appiccarli, provocando uno scisma nella società.

Violet Baudelaire 

Violet Baudelaire è la maggiore dei fratelli Baudelaire, piuttosto protettiva nei confronti dei fratelli minori.

Violet è una grande inventrice e crea spesso dispositivi per aiutare se stessa e i fratelli a uscire da situazioni pericolose, usando solo oggetti semplici come nastri di gomma o lattine. Ogni volta che Violet produce qualcosa, si lega i capelli con un nastro. Quando Violet sarà maggiorenne erediterà la fortuna dei Baudelaire. Negli ultimi libri, come nel libro L'ostile ospedale, Lemony Snicket menziona il fatto che Violet è carina e ha una storia romantica, sottintesa, con Quigley Pantano (La scivolosa scarpata).

Nei libri 
All'inizio della serie, Violet e i fratelli perdono i loro genitori in un incendio che distrugge la loro casa.

Da questo punto in poi, un criminale conosciuto come Conte Olaf cerca di rubare l'enorme fortuna degli orfani Baudelaire usando svariati complotti malvagi.

Violet giunge quasi a sposare Olaf nella sua commedia, Le nozze meravigliose, ma, firmando l'attestato di matrimonio con la mano sinistra invece che con la destra, fa invalidare il contratto.

Violet e i suoi fratelli incontrano i trigemini Isadora e Duncan Pantano (L'atroce accademia), divenendo grandi amici.

Alla fine del libro Il vile villaggio, Violet e i suoi fratelli sono accusati ingiustamente di omicidio. Per questo motivo non hanno più nessun tutore e sono costretti a fuggire dalla polizia e a travestirsi.

Nel libro L'ostile ospedale Violet viene rapita dal Conte Olaf e nascosta tra i pazienti dell'ospedale sotto lo pseudonimo (anagramma) di "Laura V. Bleediotie".

Nel decimo libro, La scivolosa scarpata, Violet conosce Quigley Pantano e i due stringono una forte amicizia. Mentre scalano una cascata gelata fanno una pausa, durante la quale Lemony Snicket si rifiuta di rivelare cosa è accaduto tra i due. Questa scena è soggetta a molte supposizioni: forse i due si sono baciati o forse hanno solo parlato.

Quigley Pantano, alla fine del tredicesimo libro, si scoprirà essere scomparso, inghiottito dal Grande Ignoto, e Kit Snicket affermerà di aver sentito la sua voce o forse quella di suo fratello Duncan urlare il suo nome.

I travestimenti 

I travestimenti di Violet sono i seguenti:

Paziente - L'ostile ospedale. Violet non si traveste, ma viene camuffata da paziente dal Conte Olaf di modo che egli possa tagliarle "accidentalmente" la testa in un'operazione chirurgica.
Beverly - Il carosello carnivoro. Si traveste con il fratello come un fenomeno a due teste.
Scout delle nevi - La scivolosa scarpata
Volontaria - La scivolosa scarpata
Portiere d'albergo - Il penultimo pericolo

Altre opere 

 Nel film del 2004 Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi è interpretata da Emily Browning e doppiata in italiano da Letizia Ciampa
 Nella serie TV del 2018 Una serie di sfortunati eventi è interpretata da Malina Weissman e doppiata in italiano da Agnese Marteddu

Klaus Baudelaire 

Klaus Baudelaire è il mezzano tra i fratelli Baudelaire; ha 12 anni all'inizio della serie (ne compie 13 nel libro Il vile villaggio).

È un grande appassionato della lettura ed ha una memoria fotografica: si ricorda infatti di qualsiasi cosa legge. Questa sua capacità risulterà utile ai Baudelaire per uscire da situazioni spinose. Conosce parole difficili che le sorelle ignorano ed è molto intelligente. Nel libro L'atroce accademia è molto legato a Isadora Pantano, mentre nel L'atro antro ha una storia amorosa con una ragazza che alla fine gli spezza il cuore, ovvero Fiona Controsenso, la figlia del Capitan Controsenso; in seguito si scoprirà che è la sorella dell'uomo con gli uncini.

Travestimenti 
Accusato con le sorelle di assassinio nel libro Il vile villaggio, Klaus è costretto a fuggire ed a cambiare identità. I travestimenti sono i seguenti:

 Chirurgo - L'ostile ospedale
 Elliot - Il carosello carnivoro. Si traveste con la sorella come un fenomeno a due teste;
 Scout delle nevi - La scivolosa scarpata
 Volontario del V.F. - La scivolosa scarpata
 Concierge - Il penultimo pericolo

Altre opere 

 Nel film del 2004 Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi è interpretato da Liam Aiken e doppiato in italiano da Gabriele Patriarca
 Nella serie TV del 2018 Una serie di sfortunati eventi è interpretato da Louis Hynes e doppiato in italiano da Lorenzo Crisci

Sunny Baudelaire 

Sunny Baudelaire è la minore dei fratelli Baudelaire. A causa della sua tenera età spesso non ne si comprendono i discorsi, ma i suoi fratelli, uniche persone a capirla, traducono (a eccezione degli ultimi tre libri, in cui la bambina esce dal periodo da bebè e comincia a parlare una lingua che tutti capiscono). Nel film il personaggio di Sunny parlava attraverso i sottotitoli. Sunny ha quattro denti aguzzi con i quali morde qualsiasi materiale e che sono risultati spesso utili per mettere a punto le invenzioni di Violet (la sorella maggiore dei tre) che tireranno fuori dai guai i tre fratelli.

Nei libri 
Sunny gioca un ruolo fondamentale nella serie: molte disavventure coinvolgono i suoi grandi denti e la sua dote culinaria. Nonostante sia molto giovane, la sua intelligenza è molto sviluppata e la sua comprensione della situazione equivale a quella di Violet e Klaus. All'inizio della serie è incapace di camminare correttamente e perciò è costretta a gattonare ma successivamente impara a stare in piedi mentre negli ultimi libri impara anche a pronunciare parole e frasi sensate complete. Inoltre nel libro Il carosello carnivoro emerge la sua attitudine per la cucina, talento che le salverà la vita nel libro La scivolosa scarpata, dove cucina un pasto completo per il Conte Olaf ed i suoi complici, e L'atro antro, dove la sua conoscenza culinaria aiuta i suoi fratelli a scoprire un antidoto per un velenosissimo fungo (Micelium Medusoide). Nel libro Il vile villaggio è accusata insieme ai suoi fratelli di assassinio e perciò è costretta a fuggire dalla polizia ed a travestirsi (da chirurga, lupo e addirittura concierge). Inoltre, nel libro "L'ostile ospedale" Sunny aiuta il fratello Klaus a salvare la sorella Violet dalla finta operazione (craniectomia) che l'avrebbe portata alla morte; spesso, infatti, quando i suoi fratelli sono nei guai è lei che li salva da situazioni pericolose provocate dal conte Olaf.

I travestimenti 
I travestimenti adottati da Sunny sono:
 Chirurgo, ne L'ostile ospedale
 Chabo il bebè lupo, ne Il carosello carnivoro
 Concierge, ne Il penultimo pericolo

Altre opere 

 Nel film del 2004 Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi è interpretata da Kara e Shelby Hoffman
 Nella serie TV del 2018 Una serie di sfortunati eventi è interpretata da Presley Smith

Fratelli Baudelaire